François Châtelet peut désigner :
 François Châtelet (1912-1987), un mathématicien français ;
 François Châtelet (1925-1985), un historien de la philosophie, philosophe politique et penseur de l'histoire français ;
 François Châtelet (1939-), un athlète français, spécialiste du 800 mètres.